Regno Unito
 Stamford – parrocchia civile di South Kesteven, Lincolnshire
 Stati Uniti d'America
 Stamford – città della contea di Fairfield, Connecticut
 Stamford – villaggio della contea di Harlan, Nebraska
 Stamford – città della contea di Delaware, New York
 Stamford – città della contea di Jones, Texas
 Stamford – città della contea di Bennington, Vermont